Hubl ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Hubl (* 1947), Benediktiner und Abt des Stiftes Admont
 Raymund Hubl († 1801), Abt von Stift Tepl